Écorchés, épisode de la saison 9 de la série télévisée X-Files
 Écorchés, film français de Cheyenne Carron sorti en 2005
 Les Écorchés, un titre du groupe de rock français Noir Désir sorti en 1989 sur l'album Veuillez rendre l'âme (à qui elle appartient).
Les Écorchés, le titre du septième épisode de la deuxième saison de la série télévisée Westworld
L'un des titres de la bande-originale de la saison 2, composée par Ramin Djawadi, s'intitule également Les Écorchés en référence à l'épisode